Papelkiai ist die litauische Bezeichnung zweier ehemals ostpreußischer Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Adlig Popelken, Kreis Wehlau, seit 1946: Cholmy (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk
 Popelken, 1938 bis 1946 Markthausen, Kreis Labiau, seit 1946: Wyssokoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk